2 miejscowości w Polsce: 
 Poczernin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk 
 Poczernin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard